NHK Trophy 2020 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2020/2021, четвёртый этап Гран-при, организованный Федерацией конькобежного спорта Японии. Соревнования прошли в городе Кадома (Япония) с 27 по 29 ноября 2020 года. Были разыграны три комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. Состязания среди спортивных пар не проводились, ввиду ограничений на перелёты и малого числа спортсменов высокого уровня, тренирующихся в Японии.

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 в структуру Гран-при были внесены изменения. Прежде всего, это коснулось допуска спортсменов до соревнований. На этапах серии могли выступить фигуристы, которые проживают или тренируются в принимающей стране, а также те, кто смогли приехать в принимающую страну, выдержав при этом режим карантина.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация  о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 nhk-trophy2020.jp  — официальный сайт турнира.
 Результаты  на сайте isuresults.com

2020 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2020/2021
Спорт в Японии в 2020 году
Ноябрь 2020 года